De Rally van Polen 2009, formeel 66th Orlen Platinum Rally Poland - Rajd Polski, was de 66e editie van de Rally van Polen en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 462e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Mikolajki.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Pol
Rally van Polen
Sport in Ermland-Mazurië